Death of a Nation steht für:

 Death of a Nation: Can We Save America a Second Time?, US-amerikanischer Film von Dinesh D’Souza und Bruce Schooley (2018)
 Death of a Nation: The Timor Conspiracy, britischer Dokumentarfilm von David Munro (1994)